Kolisnykiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Kolesnikowka/Колесниковка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Kolisnykiwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, Siedlungsgemeinde Schewtschenkowe, siehe Kolisnykiwka (Kupjansk, Schewtschenkowe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Kolisnykiwka (Kobeljaky)